W sezonie 1959 nie odbywały się rozgrywki na poziomie makroregionalnym, trzeci poziom rozgrywkowy stanowiły rozgrywki lig okręgowych.

Sezon zasadniczy

Białystok 

  1.Mazur Ełk                            14  25  73:12
  2.Gwardia Białystok                    14  21  51:22
  3.Wigry Suwałki                        14  17  37:29
  4.Ognisko Białystok                    14  14  33:32
  5.Puszcza Hajnówka                     14  14  22:36
  6.Tur Bielsk Podlaski                  14  11  30:43
  7.Pogoń Łapy                           14   9  21:41
  8.Sokół Sokółka                        14   1  14:66

Bydgoszcz 
Tabela:
1 	Stal Włocławek 	22 	33 	47-21 	  	  	 
2 	Zawisza II Bydgoszcz        	22        	30        	57-34 	  	  	 
3 	Cuiavia Inowrocław 	22 	28 	36-21 	  	  	 
4 	Kujawiak Włocławek 	22 	24 	38-34 	  	  	 
5 	Budowlani Bydgoszcz 	22 	22 	36-32 	  	  	 
6 	Olimpia Grudziądz 	22 	19 	33-35 	  	  	 
7 	Chojniczanka Chojnice	22 	19 	25-31 	  	  	 
8 	Unia Wąbrzeźno 	22 	19 	41-49 	  	  	 
9 	Gwiazda Bydgoszcz 	22 	19 	34-48 	  	  	 
10 	Brda Bydgoszcz 	22 	19 	37-53 	  	  	 
11 	Celuloza Włocławek 	22 	18 	32-39 	  	  	 
12 	Wisła Grudziądz 	22 	14 	29-48

Gdańsk 
 1.Bałtyk Gdynia                         18  32  61:12
 2.Arka Gdynia                           18  31  69:11
 3.Unia Tczew                            18  19  31:37
 4.Lechia II Gdańsk                      18  16  33:30
 5.Flota Gdynia                          18  16  25:27
 6.Grom Wejherowo                        18  15  26:47
 7.Wybrzeże Gdańsk                       18  14  20:33
 8.Start Gdańsk                          18  14  18:36
 9.Jedność Gościno                     18  13  26:50
 10.SKS Starogard Gdański                18  10  17:43

Katowice

grupa I 

 1.Wawel Wirek (Nowy Bytom)              24  35  48:23
 2.Bobrek Karb (Bytom)                   24  31  46:32
 3.Górnik Świętochłowice                 24  29  34:21
 4.Rapid Wełnowiec                       24  27  48:33 
 5.BBTS Bielsko (Bielsko-Biała)          24  27  41:40
 6.Silesia Miechowice (Bytom)            24  24  29:29
 7.Start Chorzów                         24  22  30:38
 8.Górnik Czerwionka                     24  21  43:43
 9.Stal Zabrze                           24  21  34:38
 10.Ruch Radzionków                      24  21  30:36
 11.Stal Mikołów                         24  21  35:45
 12.Górnik Pszów                         24  17  26:41
 13.Polonia II Bytom                     24  16  29:54

grupa IV 
 1.Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 24  32  47:29
 2.AKS Kościuszko Chorzów                24  30  31:20
 3.Polonia Piekary Śląskie               24  29  45:34
 4.Dąb Katowice                          24  28  47:31
 5.Słowian Katowice                      24  28  29:26
 6.Slavia Ruda                           24  26  47:43
 7.ŁTS Łabędy                            24  25  53:45
 8.Piast Cieszyn                         24  25  43:41
 9.GKS Gliwice                           24  23  30:29
 10.Konstal Chorzów                      24  22  36:38
 11.Naprzód Janów                        24  18  25:46
 12.Szombierki II Bytom                  24  16  24:40
 13.Górnik 09 Mysłowice                  24  10  24:59

finał 
Wawel Wirek - Siemianowiczanka 3:1

Kielce 

 1.Broń Radom                            18  28  62:28
 2.Radomiak Radom                        18  26  43:22
 3.Star Starachowice                     18  22  35:32
 4.Błękitni Kielce                       18  20  44:32
 5.Granat Skarżysko-Kamienna             18  19  30:25
 6.KSZO Ostrowiec Świętokrzyski          18  19  28:34
 7.SHL Kielce                            18  17  33:40
 8.Naprzód Jędrzejów                     18  15  26:37     
 9.Proch Pionki                          18   8  27:46
 10.Ruch Skarżysko-Kamienna              18   6  20:52

Kraków 

 1.Garbarnia Kraków                      38  62 100:22
 2.Unia Oświęcim                         38  54  70:29
 3.Kabel Kraków                          38  53  69:43
 4.Tarnovia (Tarnów)                     38  46  79:54
 5.Hutnik Nowa Huta (Kraków)             38  45  70:49
 6.Wisła II Kraków                       38  42  91:53
 7.KS Chełmek                            38  41  68:61
 8.Metal Tarnów                          38  41  60:69
 9.Dąbski Kraków                         38  40  43:38
 10.Korona Kraków                        38  39  45:50
 11.Górnik Brzeszcze                     38  37  65:59
 12.Sandecja Nowy Sącz                   38  36  43:52
 13.Hutnik Trzebinia                     38  35  43:48
 14.Beskid Andrychów                     38  35  53:62
 15.Wieliczanka Wieliczka                38  33  45:59
 16.Wanda Nowa Huta (Kraków)             38  30  51:78
 17.Czarni Żywiec                        38  29  40:53
 18.Fablok Chrzanów                      38  27  47:91
 19.Koszarawa Żywiec                     38  25  48:73
 20.Dalin Myślenice                      38  10  23:110

Lublin 
1 	Unia Lublin 	18 	25 	35-21 	  	  	 
2 	Motor Lublin 	18 	24 	35-17 	  	  	 
3 	Hetman Zamość        	18        	23        	37-23 	  	  	 
4 	Technik Zamość 	18 	22 	29-24 	  	  	 
5 	Lublinianka 	18 	18 	41-29 	  	  	 
6 	Stal Kraśnik 	18 	17 	40-30 	  	  	 
7 	Budowlani Lublin 	18 	17 	28-32 	  	  	 
8 	Stal Poniatowa 	18 	16 	20-31 	  	  	 
9 	Orlęta Łuków 	18 	13 	35-59 	  	  	 
10 	Gwardia Chełm 	18 	6 	18-52

Łódź 
1 	Włókniarz Pabianice 	22 	32 	66-19 	  	  	 
2 	Widzew Łódź 	22 	25 	33-21 	  	  	 
3 	Start Łódź 	22 	25 	31-31 	  	  	 
4 	Stal Radomsko 	22 	24 	28-33 	  	  	 
5 	Boruta Zgierz 	22 	23 	21-25 	  	  	 
6 	Kolejarz Łódź 	22 	21 	33-27 	  	  	 
7 	Budowlani Łódź 	22 	21 	31-36 	  	  	 
8 	WKS Wieluń 	22 	21 	28-30 	  	  	 
9 	PTC Pabianice 	22 	21 	32-37 	  	  	 
10 	Włókniarz Zgierz 	22 	19 	20-41 	  	  	 
11 	Lechia Tomaszów Mazowiecki     	22        	18        	22-39 	  	  	 
12 	ŁKS II Łódź 	22 	14 	34-40

Olsztyn 
1 	Warmia Olsztyn 	18 	30 	67-26 	14   	2   	2
2 	Grunwald Ostróda 	18 	22 	62-36 	10 	2 	6
3 	Zatoka Braniewo 	18 	22 	46-30 	10 	2 	6
4 	Granica Kętrzyn 	18 	21 	29-29 	8 	5 	5
5 	Sokół Ostróda 	18 	19 	40-37 	9 	1 	8
6 	Gwardia Olsztyn 	18 	17 	24-26 	6 	5 	7
7 	Victoria Bartoszyce        	18        	16        	31-41        	6 	4 	8
8 	Orzeł Kętrzyn 	18 	15 	28-38 	6 	3 	9
9 	Jeziorak Iława 	18 	11 	24-42 	5 	1 	12
10 	OKS Olsztyn 	18 	7 	23-69 	3 	1 	14

Opole 
1 	Polonia Nysa 	22 	32 	53-21 	  	  	 
2 	KKS Kluczbork 	22 	32 	50-20 	  	  	 
3 	Silesia Otmęt 	22 	27 	36-28 	  	  	 
4 	Unia Kędzierzyn 	22 	24 	39-32 	  	  	 
5 	Pogoń Prudnik 	22 	23 	40-33 	  	  	 
6 	Stal Nysa 	22 	23 	37-33 	  	  	 
7 	KS 92 Krapkowice 	22 	23 	40-39 	  	  	 
8 	Stal Zawadzkie 	22 	22 	33-29 	  	  	 
9 	Piast Brzeg 	22 	20 	33-47 	  	  	 
10 	Unia Zdzieszowice 	22 	18 	32-41 	  	  	 
11 	Odra II Opole 	22 	16        	37-42 	  	  	 
12 	Czarni Głuchołazy        	22        	4 	16-81

Poznań 
1 	Polonia Poznan 	22 	32 	60-30 	  	  	 
2 	Prosna Kalisz 	22 	26 	44-30 	  	  	 
3 	Zjednoczeni Września       	22 	25 	35-28 	  	  	 
4 	Polonia Leszno 	22 	24 	27-23 	  	  	 
5 	KKS Kępno 	22 	24 	34-31 	  	  	 
6 	Obra Kościan 	22 	21 	33-28 	  	  	 
7 	Górnik Konin 	22        	21        	27-26 	  	  	 
8 	Polonia Nowy Tomyśl 	22 	21 	32-43 	  	  	 
9 	Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski	22 	19 	28-37 	  	  	 
10 	Warta II Poznań 	22 	18 	31-34 	  	  	 
11 	Lech II Poznań 	22 	18 	33-46 	  	  	 
12 	Polonia Chodzeż 	22 	15 	21-49

Rzeszów 

 Od 1957 do 1960 w rozgrywkach ligowych uczestniczył zespół RKS Sanoczanka, powstały w wyniku fuzji KS Górnik Sanoczanka Sanok i ZKS Stal Sanok.
 Triumfator rozgrywek zakwalifikował się do eliminacji o II ligę, a trzy ostatnie drużyny zostały zdegradowane do klasy A 1960.

Sosnowiec 

 1.Skra Częstochowa                      20  30  45:15
 2.Raków Częstochowa                     20  27  32:21
 3.Kolejarz Sosnowiec                    20  22  47:40
 4.Płomień Milowice (Sosnowiec)          20  21  45:34
 5.Warta Zawiercie                       20  21  36:33?
 6.Victoria Częstochowa                  20  20  33:29
 7.AKS Niwka (Sosnowiec)                 20  18  28:31?
 8.Jedność Myszków                       20  18  26:39
 9.Stal Poręba                           20  17  24:39?
 10.Zagłębianka Dąbrowa Górnicza         20  13  26:37
 11.Sarmacja Będzin                      20  13  22:46

Szczecin 
 1.Pogoń Barlinek                        22  30  47:22
 2.Gwardia Koszalin                      22  29  62:26
 3.Lechia Szczecinek                     22  26  46:33
 4.Czarni Słupsk                         22  24  40:38
 5.Gryf Słupsk                           22  23  43:49
 6.Świt Skolwin (Szczecin)               22  23  40:51
 7.Arkonia II Szczecin                   22  22  49:34
 8.Darzbór Szczecinek                    22  22  55:43
 9.Czarni Szczecin                       22  21  32:39
 10.Osadnik Myślibórz                    22  20  30:33
 11.Ina Goleniów                         22  14  39:63
 12.Bałtyk Koszalin                      22  10  26:78

Warszawa 
Tabela:

1.
	Legia II Warszawa 	24 	41 	88:22 	19 	3 	2

2.
	Lotnik Warszawa 	24 	34 	53:21 	14 	6 	4

3.
	Marymont Warszawa (s) 	24 	31 	52:31 	13 	5 	6

4.
	Mazur Karczew 	24 	26 	43:40 	10 	6 	8

5.
	Huragan Wołomin 	24 	24 	40:39 	10 	4 	10

6.
	RKS Okęcie (Warszawa) 	24 	23 	46:42 	8 	7 	9

7.
	Bzura Chodaków 	24 	22 	46:49 	9 	4 	11

8.
	AZS AWF Warszawa (b) 	24 	22 	40:46 	8 	6 	10

9.
	Warszawianka Warszawa 	24 	22 	35:47 	10 	2 	12

10.
	Znicz Pruszków 	24 	18 	27:48 	6 	6 	12

11.
	Orzeł Warszawa 	24 	17 	37:54 	7 	3 	14

12.
	Varsovia Warszawa	24 	16 	34:56 	7 	2 	15

13.
	Farmacja Tarchomin (b) 	24 	11 	28:81 	5 	2 	1

 Awans do baraży uzyskał Lotnik Warszawa

Wrocław 
1 	Pafawag Wrocław 	22 	32 	62-32 	14 	4 	4 	  	  	 
2 	Górnik Wałbrzych 	22 	26 	35-24 	  	  	  	  	  	 
3 	Bielawianka Bielawa	22 	25 	48-31 	  	  	  	  	  	 
4 	BKS Bolesławiec 	22 	24 	40-40 	  	  	  	  	  	 
5 	Olimpia Kowary 	22 	23 	41-35 	  	  	  	  	  	 
6 	Kabewiak Legnica 	22 	23 	35-35 	  	  	  	  	  	 
7 	Lechia Dzierżoniów        	22        	21        	35-38        	8    	5   	9 	  	  	 
8 	Nysa Kłodzko 	22 	21 	27-42 	  	  	  	  	  	 
9 	Orzeł Ząbkowice Śląskie 	22 	20 	28-35 	  	  	  	  	  	 
10 	Ślęza Wrocław 	22 	19 	37-34 	  	  	  	  	  	 
11 	Odra Wrocław 	22 	18 	31-54 	  	  	  	  	  	 
12 	Garbarnia Chojnów 	22 	12 	18-37

Zielona Góra 
1 	Unia Gorzów Wielkopolski	22 	31 	68-24        	14  	3   	3
2 	Warta Gorzów Wielkopolski 	22 	29        	53-28 	  	  	 
3 	Orzeł Międzyrzecz 	22 	27 	61-39 	  	  	 
4 	Włókniarz Żary 	22 	25 	41-34 	  	  	 
5 	Promień Żary 	22 	24 	57-31 	  	  	 
6 	Olimpia Świebodzin 	22 	23 	40-46 	  	  	 
7 	Lechia Zielona Góra 	22 	22 	43-31 	  	  	 
8 	Polonia Nowa Sól 	22 	21 	32-63 	  	  	 
9 	Odra Krosno Odrzańskie 	22 	20 	35-38 	  	  	 
10 	Lubuszanka Zielona Góra         	22        	20 	37-48 	  	  	 
11 	Iskra Wymiarki 	22 	12 	28-62 	  	  	 
12 	Pogoń Skwierzyna 	22 	10 	26-77

Eliminacje do II ligi 
W przeprowadzonych eliminacjach zwycięzca każdej z czterech grup awansował do II ligi 1960.

Grupa I 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Bałtyk Gdynia

Wyniki

Grupa II 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Unia Gorzów Wielkopolski

Wyniki

Grupa III 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Garbarnia Kraków

Wyniki

Grupa IV 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Wawel Wirek

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

1959 w piłce nożnej
1959 w polskim sporcie
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce